República Catalana, República de Cataluña o Estado Catalán puede hacer referencia a:
 A la República Catalana proclamada en 1641, a raíz de la sublevación de Cataluña.
 Al Estado Catalán proclamado en 1873, tras el surgimiento de la Primera República Española.
 A la República Catalana proclamada en 1931 por Francesc Macià, como estado integrado dentro de una autopropuesta Federación Ibérica.
 Al Estado Catalán proclamado en octubre de 1934 por Lluís Companys, como Estado Catalán dentro de una autopropuesta República Federal Española.
 A la República Catalana, también denominada República de Cataluña o República Independiente de Cataluña, proclamada en octubre de 2017 como independiente por el Parlamento de Cataluña, sin efectividad alguna.

Referencias